In einer possessiven Satzkonstruktion (Possessivperfekt, Vollzugsform) wird das Agens mit einem possessiven grammatischen Mittel ausgedrückt. In einigen ergativen Sprachen ist es der Fall (wenn der Ergativ mit dem Genitiv formgleich ist), außerdem im litauischen Passiv (z. B. tėvo rašoma "der Vater schreibt", wörtlich "des Vaters geschrieben"; mergaitės šokama "das Mädchen tanzt", wörtlich "des Mädchens getanzt"). In litauischen Mundarten in Belarus wird der Adessiv verwendet (z. B. čia vilkiep eita "hier ist ein Wolf gegangen", wörtlich "hier beim Wolf gegangen"; manip visa padaryta "ich habe alles getan", wörtlich "bei mir alles getan") und in einigen russischen Mundarten die Konstruktion у+Subst. (здесь у медведей хожено "hier sind Bären gegangen", wörtlich "hier bei Bären gegangen"; у меня корова подоена). Ähnliches findet man auch in den inselkeltischen Sprachen (z. B. kymrisch fe ges i fy stopio gan yr heddlu "ich wurde von der Polizei angehalten", wörtlich "ich bekam mein Anhalten bei der Polizei"; gwelwyd nhw gan Tom "sie wurden von Tom gesehen", wörtlich "gesehen-wird sie bei Tom"; ceir tywydd da ym Merlin "es ist schönes Wetter in Berlin", wörtlich "gehabt-wird...").

Im Aymara können possessive Verbformen sowohl attributiv als auch prädikativ verwendet werden, z. B. qillqañaj liwru "das Buch, das ich schreiben werde" (wörtlich "das Buch meines Schreibens"), juman alatam uta "das Haus, das du gekauft hast" (wörtlich "das Haus deines Kaufens") usw.
Weiters verwendet Aymara possessive Nominalphrasen als Agens in untergeordneten satzwertigen Verbalphrasen, z. B. Mariyan akankañapkama "solange Maria da ist" (wörtlich "während Marias Hier-Seins"), Mariayn yatiqañapatakiw jutta "ich komme, damit Maria lernen kann" (wörtlich "wegen Marias Lernens").

Satzlehre